VS poate fi:

 Vaslui, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Medio Campidano, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Valais, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH

Vezi și 
 Versus

Legături externe 
  „VS” la acronymfinder.com